Автошля́х Т 1913 — автомобільний шлях територіального значення у Сумській та Полтавській областях. Пролягає територією Роменського, Липоводолинського, Гадяцького, Лебединського, Тростянецького та Краснопільського районів через Ромни — Липову Долину — Лебедин — Тростянець — Мезенівку. Загальна довжина — 149,8 км.

Маршрут 
Автошлях проходить через такі населені пункти:

Джерела 
 Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення: Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 16.09.2015 № 712 

Т1913
Т1913
Територіальні автомобільні шляхи України
Автошляхи Роменського району
Транспорт Ромен
Транспорт Липової Долини
Автошляхи Миргородського району
Автошляхи Сумського району
Транспорт Лебедина
Автошляхи Охтирського району
Транспорт Тростянця